Plusieurs châteaux portent le nom de château de Beaulon :

 Château de Beaulon, à Saint-Dizant-du-Gua (Charente-Maritime).
 Château de Beaulon, à Beaulon (Allier).

Beaulon